Кубок Греції 2014-15 — 73-й розіграш Кубка Греції. Всього беруть участь 46 клуба, як і в минулому році. Кубок розпочався 28 серпня 2014 і завершився 9 травня 2015. Фінал пройшов на Олімпійському стадіоні в Афінах. Переможець Кубка Греції Олімпіакос здобув право брати участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА 2015-16 (клуб зробив дубль).

Учасники змагання

Перший раунд 
Жеребкування цього раунду пройшло 18 серпня 2014 року

Перші матчі

Південна група

Північна група

Другі матчі

Південна група 
 Фокікос 0–1 АЕК
 Фостірас 1–0 Ахарнаїкос
 Епіскопі 0–2 Іракліс Псахна
 Аполлон Смірніс 2–1 Каллітеа
 Трахонес 2–3 Ханья	
 Паніліакос 1–1 Панахаїкі
 Панаїгіаліос 1–2 Ерміоніда

Північна група 
 Аріс  Аполлон Каламарія
 Закінтос  Докс Драма
 Ламіа	2–1 Іракліс Салоніки
 Олімпіакос Волос 0–0 Лариса
 Етнікос Газорос 0–0 Анагеннісі Кардиця
 Тирнавос 2–1 Пієрікос
 Агротікос Астерас 1–1 Аігініакос

Другий раунд

Група А 

 Панахаїкі  0-1 Олімпіакос
 Паніоніос  0-0 Фостірас
 Олімпіакос 1-1 Паніоніос
 Фостірас   0-2 Панахаїкі
 Фостірас   0-2 Олімпіакос
 Паніоніос  4-0 Панахаїкі

Група B 

 ПАС Яніна	1-0 Керкіра
 Аполлон (Каламарія) 1-0 ПАОК
 ПАОК 1-1 ПАС Яніна
 Керкіра 3-0 Аполлон (Каламарія)
 Керкіра 0-0 ПАОК
 ПАС Яніна	2-1 Аполлон (Каламарія)

Група С 

 Шкода Ксанті 1-0 Нікі (Волос)
 Закінтос 1-1 ОФІ
 ОФІ 1-0 Шкода Ксанті
 Нікі (Волос) 0-3 (тех. поразка) Закінтос
 Нікі (Волос) 0-3 (тех. поразка) ОФІ
 Шкода Ксанті 3-1 Закінтос

Група D 

 Іракліс Салоніки 1-1 Левадіакос
 Платаніас 3-1 Етнікос Газорос
 Етнікос Газорос 1-2 Іракліс Салоніки
 Левадіакос 2-0 Платаніас
 Етнікос Газорос 0-2 Левадіакос
 Платаніас 0-0 Іракліс Салоніки

Група E 

 Іракліс Псахна 0-1 Атромітос
 Пантракікос 0-0 АЕК
 АЕК 3-0 Іракліс Псахна
 Атромітос 1-1 Пантракікос 
 АЕК 3-0 Атромітос
 Пантракікос 2-1 Іракліс Псахна

Група F 

 Аполлон Смірніс 2-2 Ерготеліс
 Верія 4-1 Ерміоніда
 Ерготеліс 0-2 Верія
 Ерміоніда 0-1 Аполлон Смірніс
 Ерміоніда 2-0 Ерготеліс
 Верія 1-1 Аполлон Смірніс

Група G 

 Аігініакос 1-4 Астерас
 Каллоні 1-1 Тирнавос
 Астерас 2-1 Каллоні
 Тирнавос 2-1 Аігініакос
 Тирнавос 1-1 Астерас
 Каллоні 5-0 Аігініакос

Група H 

 Олімпіакос (Волос) 0-1 Панатінаїкос
 Панетолікос 0-1 Ханья
 Панатінаїкос 3-1 Панетолікос
 Ханья 0-0 Олімпіакос (Волос)
 Ханья 2-2 Панатінаїкос
 Панетолікос 0-2 Олімпіакос (Волос)

Стадія плей-оф

1/8 фіналу 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Посилання 
 Грецька федерація футболу  

Греція
Греція
2014 у грецькому спорті
2015 у грецькому спорті
2014—15